La Maison de l'exorcisme (titre original : ) est un film italo-germano-espagnol, réalisé par Mario Bava et Alfredo Leone. Le film a été en compétition au Festival international du film fantastique d'Avoriaz 1974.

La Maison de l'exorcisme est une version remontée de Lisa et le diable voulue par le producteur au détriment de Mario Bava.

Synopsis 
Après avoir vu une fresque représentant le Diable, une touriste, Lisa, est prise de convulsions et est hospitalisée. Un prêtre vient à son chevet, et, reconnaissant une possession démoniaque, décide de pratiquer un exorcisme. Entre deux crises, Lisa se souvient d'avoir été l'hôte d'une étrange villa.

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation de : Mario Bava et Alfredo Leone, assisté de Lamberto Bava
 Scénario : Mario Bava et Alfredo Leone
 Musique : Carlo Savina
 Pays : , , 
 Genre : horreur
 Durée : 91 minutes
 Date de sortie : 1974

Distribution 
 Telly Savalas (VF : Henry Djanik) : Leandro
 Elke Sommer (VF : Perrette Pradier) : Lisa Reiner
 Sylva Koscina : Sophia Lehar
 Alessio Orano (VF : Claude Mercutio) : Max
 Robert Alda (VF : Roland Ménard) : le père Michael
 Gabriele Tinti (VF : Sady Rebbot) : George, le chauffeur
 Alida Valli : la comtesse

Liens externes 
 

Film italien sorti en 1974
Film allemand sorti en 1974
Film espagnol sorti en 1974
Film d'horreur italien
Film d'horreur allemand
Film d'horreur espagnol
Film réalisé par Mario Bava
1974 en Italie